rozpoznanie (wojsko)
 rozpoznanie (medycyna)